The Vicar of Wakefield kan have flere betydninger:
 Præsten fra Wakefield (The Vicar of Wakefield) - engelsk roman ved Oliver Goldsmith fra 1766
 The Vicar of Wakefield (film fra 1910) - stumfilm fra 1910 baseret på Goldsmiths bog
 The Vicar of Wakefield (film fra 1913) - stumfilm fra 1913 ved John Douglas baseret på Goldsmiths bog
 The Vicar of Wakefield (film 1913) - stumfilm fra 1913 ved Frank Wilson baseret på Goldsmiths bog
 The Vicar of Wakefield (film fra 1916) - stumfilm fra 1916 baseret på Goldsmiths bog
 The Vicar of Wakefield (film fra 1917) - stumfilm fra 1917 baseret på Goldsmiths bog
 The Vicar of Wakefield (tv-serie) - italiensk tv-serie fra 1959 baseret på Goldsmiths bog